Tvrđava sv. Mihovila u Šibeniku
Tvrđava sv. Mihovila u Prekom